Первая лига 1983/1984 () — 50-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 6 августа 1983 года и закончился 13 июня 1984 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.90minut.pl

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1983/1984 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1983/1984 на rsssf.com 

1983/1984
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1983 году
Спорт в Польше в 1984 году